

Сака () — село в парафії Сака, Павілостського краю

Сака () — село у комуні Гелеуза, Страшенського району.

Сака () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Будуряса.

Сака () — річка в Молдові та Україні, права притока Чаги

Сака () — містечко в повіті Акі, префектури Хіросіми.

Див. також 
 Сака — календар поширений в Індії.

 Сако